Maiwald ist ein Ortsname:
 Maiwald (Renchen), Gemeindeteil der Stadt Renchen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Májůvka (deutsch Maiwald), Ort in Tschechien

Maiwald ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maiwald (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Armin Maiwald (* 1940), deutscher Filmemacher
 Birgit Maiwald (* 1979), deutsche Drehbuchautorin
 Christiane Schmidt-Maiwald (* 1967), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Dietrich Maiwald (* 1917), deutscher Arzt
 Falko Maiwald (* 1976), deutscher Schauspieler und Hörfunkjournalist
 Gina Lisa Maiwald (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Jens-Uwe Maiwald (* 1974), deutscher Schachgroßmeister
 Kai-Olaf Maiwald (* 1963) deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Kurt Maiwald (1899–1960), deutscher Agrikulturchemiker
 Lucius Maiwald († 2009), deutscher Mediziner und Hochschulprofessor
 Manfred Maiwald (* 1935), deutscher Jurist
 Peter Maiwald (1946–2008), deutscher Schriftsteller
 Salean A. Maiwald (* 1948), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Serge Maiwald (1916–1952), russischer Jurist
 Stefan Maiwald (* 1971), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ute Maiwald (* 1961), deutsche Turnerin
 Vinzenz Maiwald (1862–1951), Tschechisch, deutschsprachiger Benediktiner, Botaniker und Lehrer

Siehe auch:
 Maierwald
 Maywald
 Meiwald